Фридерика Саксен-Гота-Альтенбургская (; 17 июля 1715, Гота — 12 мая 1775, Лангензальца) — принцесса Саксен-Гота-Альтенбургская, в замужестве последняя герцогиня Саксен-Вейсенфельсская.

Биография 
Фридерика — дочь герцога Фридриха II Саксен-Гота-Альтенбургского и его супруги Магдалены Августы Ангальт-Цербстской, дочери князя Карла Вильгельма Ангальт-Цербстского. 27 ноября 1734 года в Альтенбурге Фридерика вышла замуж за герцога Саксен-Вейсенфельса Иоганна Адольфа II. Четыре сына, рождённых в этом браке, умерли ещё в младенчестве, что привело к угасанию династии Саксен-Вейсенфельса. Фридерика похоронена в церкви Ной-Августусбурга в Вайсенфельсе.

Потомки 
 Карл Фридрих Адольф (1736—1737), наследный принц Саксен-Вейсенфельсский
 Иоганн Адольф (1738), наследный принц Саксен-Вейсенфельсский
 Август Адольф (1739—1740), наследный принц Саксен-Вейсенфельсский
 Иоганн Георг Адольф (1740—1740), наследный принц Саксен-Вейсенфельсский
 Фридерика Адольфина (1741—1751), принцесса Саксен-Вейсенфельсская

Предки

Примечания

Литература 
 Brigitte Buhlmann, Ingelore Thara: Kleines Lexikon der Persönlichkeiten der Stadt Bad Langensalza und von Ufhoven, Verlag Rockstuhl
 Christoph Gottlob Heinrich: Sächsische Geschichte, Leipzig, 1782, S. 457 (Digitalisat)
 Kerstin Sucher, Bernd Wurlitzer: Thüringen, DuMont Reiseverlag, 2006, S. 81 (Digitalisat)

Принцессы Саксен-Гота-Альтенбургские
Саксен-Гота-Альтенбурги